Ault peut nommer :

Lieux 
Ault, commune américaine du Colorado ;
Ault, commune française de la Somme.

Patronyme 
Garnet Ault (1905-1993), nageur canadien ;
Marie Ault (1870-1951), actrice anglaise ;
Stu Ault (1981-), joueur de rugby à XV canadien.

Autres 
Hâble d'Ault, aire protégée de la Somme ;
Phare d'Ault, situé commune française d'Ault précitée.